Абдерши́н  (), также Абдршин — татарская фамилия.

Известные носители 
 Абдершин Алимкай Абдуллович (1911—1983) — старшина, Герой Советского Союза.
 Абдршин Рамиль Хайруллаевич (1925—1943) — сержант, Герой Советского Союза.